Polypodiidae steht für:

 Polypodiidae (Farne), eine Unterklasse der Farne
 eine monotypische Familie der Nesseltiere, siehe Polypodium hydriforme